Kamomiller (Matricaria) är ett släkte av korgblommiga växter. Kamomiller ingår i familjen korgblommiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Korgblommiga växter